Hepatus är ett släkte av kräftdjur. Hepatus ingår i familjen Hepatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Hepatus